Sondheim ist der Name von Ortschaften:
 Sondheim (Homberg), Stadtteil von Homberg (Efze), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Sondheim im Grabfeld, Ortsteil der Stadt Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Sondheim vor der Rhön, Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Sondheim ist der Name einer Kirche:
 Maria Sondheim, in Arnstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Sondheim ist der Familienname folgender Personen:
 Erna Sondheim (1904–2008), deutsche Fechterin
 Moriz Sondheim (1860–1944), deutscher Antiquar
 Stephen Sondheim (1930–2021), US-amerikanischer Musicalkomponist

Siehe auch:
 Mainsondheim
 Mönchsondheim
 Sondheimer
 Sontheim
 Sundheim